El término urz negral puede hacer referencia a:

 El nombre común de la planta Erica australis; o
 El nombre común de la planta Erica vagans.